Ragged Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ragged Island (Delaware)
 Ragged Island (Florida)
 Ragged Island (Cumberland County, Maine)
 Ragged Island (Knox County, Maine)
 Ragged Island (Maryland)
 Ragged Island (Massachusetts)
 Ragged Island (New Hampshire)
 Ragged Island (New Jersey)
 Ragged Island (Isle of Wight County, Virginia)
 Ragged Island (Virginia Beach (city) County, Virginia) 

zu den Bahamas gehörend:
 Ragged Island (Bahamas)

in Kanada:
 Ragged Island (Nunavut)